Hancock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albany Hancock
 Thomas Hancock